Flinthörn bezeichnet:

 Flinthörn, ein Salzwiesen- und Dünengebiet im Südwesten der Insel Langeoog
 Flinthörn (Schiff, 1925), eine in Lübeck gebaute Galeasse, heute Traditionsschiff
 Flinthörn (Schiff, 1968), ein deutsches Fahrgastschiff
 Flinthörn, Tochterboot des Seenotkreuzers Hannes Glogner, siehe 23,3-Meter-Klasse der DGzRS